Ша́хтинский — название населённых пунктов в России:
 Шахтинский — посёлок в Канском районе Красноярского края.
 Шахтинский — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Шахтинский — посёлок в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

См. также 
 Каменск-Шахтинский
 Шахтинский район
 Шахтинский округ